Виктор Лисицын:
 Лисицын, Виктор Афанасьевич (1930—1990) — советский партийный деятель, председатель Ворошиловградского облисполкома.
 Лисицын, Виктор Владимирович (род. 1957) — советский и российский тренер по боксу.
 Лисицын, Виктор Николаевич (1905—1978) — советский авиастроитель, Герой Социалистического Труда.